

Sigle 
 Airborne Early Warning – aereo da scoperta radar e sorveglianza aerea
All Elite Wrestling – federazione di wrestling statunitense

Codici 
 aew – codice ISO 639-3 della lingua ambakich